Nilandhoo – malediwska wyspa w atolu Faafu, stolica atolu
 Nilandhoo – malediwska wyspa w atolu Gaafu Alif